Mustafa Zazai (1993-), footballeur international afghan ;
 Sabrina Zazai (1994-), joueuse de handball française.